La désignation courante de mille marin (au pluriel, le cas échéant).

Patronyme 

 Carl Milles (1875-1955), est un sculpteur suédois ;
 Charles Milles Maddox (1934-2017), est un criminel américain.

Toponyme 

 Lac-des-Dix-Milles est un territoire non organisé situé dans la municipalité régionale de comté de la Matawinie, dans la région administrative de Lanaudière, au Québec ;
 Les Milles est une ville française située au sud de la commune d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône.
 Camp des Milles
 Base aérienne 114 Aix-Les-Milles

Titre 

 Les Milles est un film français réalisé par Sébastien Grall en 1995.

Voir aussi 
 
 
 
 
Patronyme anglais